

Cinema 
Missione segreta (Secret Mission) – film del 1942 diretto da Harold French
Missione segreta (Thirty Seconds Over Tokyo) – film del 1944 diretto da Mervyn LeRoy
Missione segreta (Секретная миссия) – film del 1950 diretto da Michail Il'ič Romm

Televisione 
Missione segreta – serie televisiva statunitense e britannica trasmessa dal 1963 al 1964